Oyoun Qalbi é o nono álbum de estúdio da cantora libanesa Najwa Karam. Este álbum refletiu mudanças na vida e na carreida da cantora. Extremamente romântica o álbum continha desde o jazz moderno a batidas dançantes. Foi gravado um videoclipe intitulado "Najwa Megamix" com partes das canções do CD comemorando a chegada no novo Milênio.

Faixas do CD
 Khams Nmjoum (Cinco Estrelas)
 Majboura (Forcei a Barra)
 Ismak Besharifni (É uma Honra Ter Seu Sobrenome)
 Oyoun Qalbi (Doce Coração)
 Wallhana (Passionalmente Apaixonada)
 Qalby Min Jowa (Do Fundo do Meu Coração)
 Khaleek al Ard  (Mantenha os Pés no Chão)
 Najwa Megamix
 Majboura (Forcei a Barra/ Versão Instrumental)

Álbuns de Najwa Karam
Álbuns de 2000